Джамбі — індонезійська провінція на острові Суматра.
 Джамбі — місто на острові Суматра, адміністративний центр провінції Джамбі.